«Экипа́ж» (другое название — «В откры́том мо́ре»; ) — американский кинофильм 1994 года.

Сюжет 
У Билла мать больна алкоголизмом. Через некоторое время она совершает самоубийство, её сын очень тяжело переживает её смерть. Вместе со своей женой Кэтрин Билл отправляется на яхте брата Кэтрин отдохнуть в море. Там они сталкиваются с неприятной ситуацией…

В ролях 
 Вигго Мортенсен
 Донал Лог
 Джереми Систо
 Лаура дел Сол
 Джон Филбин
 Сэм Дженкинс
 Грэйс Забриски

Примечания

Ссылки 
  
  
 «Экипаж» на сайте ВидеоГид

Рецензии
 
 

Фильмы-триллеры США